Manga Time Kirara () — японський сейнен-журнал йонкоми, що випускається японським видавництвом Houbunsha 9 числа щомісяця. Був створений як відгалуження журналу Manga Time 17 травня 2002 року, в основному, з метою розширення аудиторії. В той час як основний випуск позиціонується як сімейний журнал, Kirara став журналом для молодої аудиторії (люди від підліткового віку до 30 років). В новий журнал запрошувались як професійні мое манґаки, так манґаки, що малювали додзінсі.

Манґа, що виходить чи виходила у журналі  

1 Nen 777 Kumi
Acchi Kocchi 
Aizawake no Etosetora
Akuma-sama Herupu
Ane-tic Sensation
Caramel Muffin
Chevalier (Daise) 
Chibi Devil! 
Doramachu 
Double Knight 
Doujin Work 
Esupii Miyako Kenzan! 
Folivora 
Fu-Step 
Fuon Connect! 
Gita x Man! 
Gomen ne. Natsume-chan
Hakoiri Drops 
Hanamaru Spiral 
Himekami Diary
Hitsugi Katsugi no Kuro. - Kaichu Tabi no Wa 
Hokaka Works 
Houkago Ritorippu 
Ichiroh! 
Itsukasei Metsubou Syndrome 
Job & Joy 
Joshi Daisei Seikatsu Youshiki 
K-ON!
K-ON! - College
Kaicho 
Kami-sama no Iutoori! (KONISHI Aki)
Kami-sama to Quintet 
Kanamemo 
Karuki Sensen 
Katatsumuri-chan 
Kitakuru made ga Gakkou desu! 
Kitsune-san ni Bakasaretai!
Kodoku no Naka no Watashi 
Kodomo Smile! 
Koharu Hiyori
Komyushou Idol Reika-chan 
Kurogane Katyusha
Kyoukai Senjou no Rinbo 
Lilium Ensemble
LR Shoujo Tanteidan 
Mahou Buneidou 
Mahou no Jumon 
Marble Inspire 
Mashumaro x Typhoon
Megane no Otoshigoro 
Mero³! 
Miyabi Family's Circumstances of Combat
Neko Kissa 
Neko ni Yuri 
Nezu Miko Chu 
Nichoume Roji Chiura Tantei Kitan 
Olive! - Believer, “Olive”? 
Omamo Ringo-san 
Pong Pong Pong! 
Pure Fure 
Rainbow Starbow 
Ranking Girl 
Rom-Resu
Sakura Ricetto
Sansha Sanyou 
Santa Claus Off! 
Santa to Tonakai ga, Shougakusei de
Satsuki Complex 
Sengen Tantei Reiko no Hanninroku
Shikakui Shikaku 
Shimai no Houteishiki 
Shimekiri Gohan 
Shiritsu Shuzenji Gakuen Koukou Housoubu 
Shoujo Koudan Apartment 
Slow Start 
Smile Style 
Sora (SHIRAYUKI Shion) 
Sora no Shita Yane no Naka 
Stealth Mates 
Suima-san to Issho
Sweet Home (YAMABUKI Aya)
Taishou Roman Kissatan - Rakuwen Otome S 
Tengoku Paradise 
Tennen Aluminium! 
Tennen Joshikou Monogatari 
Tenshi no Batsuei
Tetote to Tetote 
Tonari no Kawancha-san 
Tori Koro 
Torineko 
Uchi no Zashikiwarashi ga
Usakame Combo! 
Vaarubaito! 
Water Girls 
With Liz 
Wonderful Days 
Yuyushiki

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Журнали манґи
Друковані видання, засновані 2002
Йонкома
Журнали Японії
Щомісячні журнали манґи
Журнали японською мовою